Bakers Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Island (Massachusetts)
 Bakers Island (Minnesota)
 Bakers Island (Nebraska)

Siehe auch:
 Baker's Island, Hampshire, England
 Baker Island